11. Светско првенство у рукомету за жене  одржано је у Норвешкој од 24. новембра до 5. децембра 1993. у организацији ИХФ.

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Четвртопласирани из група су играли за пласман од 13 до 16 места

Три првопласиране из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1., а из група Ц и Д групу 2.
Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екпиле нису поново међусобно играле. 

Према пласману у полуфиналној групи формирани су парови за финалне мечеве за пласман на првенству. Шестопласирани су играли за 11, петопласирани за 9, четвртоплаирани за 7, трећепласирани за 5, друголасирани за 3 место, а победници група су играли финалну утакмицу за првака света.

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Група Д

Табела групе Д

Група за пласман од 13 до 16 места

Табела групе за пласман од 13 до 16 места

Полуфиналне групе

Група 1.

Табела групе 1.

Група 2

Табела групе 2.

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Sabine Adamik, Heike Axmann, Andrea Bölk, Eike Bram, Carola Ciszewski, Cordula David, Michaela Erler, Sybille Gruner, Karen Heinrich, Franziska Heinz, Heike Murrweiss, Gabriele Palme, Michaela Schanze, Bianca Urbanke, Birgit Wagner, Renate Zienkiewicz

Тренер Lothar Doering

Најбољи стрелац првенства: Jeong-Ho Hong Јужна Кореја- 58 голова

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 www.ihf.info - СП 1993

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Норвешкој
Рукомет у 1993.